Yorkshire kan syfta på följande platser:

USA 

 Yorkshire, Virginia, ort, Prince William County, 
 Yorkshire (ort i USA, New York), Cattaraugus County, 

Robotskapade USAförgreningar